Dugesia damoae és una espècie de triclàdide dugèsid que habita l'aigua dolça de l'illa de Samos, Grècia. El nom específic fa referència a la filòsofa Damo, de Samos, filla de Pitàgores i Teano. Els individus d'aquesta espècie mesuren més d'un centímetre de longitud i més de 3 mm d'amplada.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. damoae està estretament emparentada amb altres espècies gregues de l'est de l'Egeu.

Referències 

Damoae